Fort Atkinson puede hacer referencia a:

 Fort Atkinson, localidad en el estado de Iowa, Estados Unidos.
 Fort Atkinson, localidad en el estado de Wisconsin, Estados Unidos.
 Fort Atkinson, uno de los primeros puestos del Ejército de los Estados Unidos.